Mehrere Schiffe der britischen Royal Navy trugen den Namen HMS Antelope nach der Antilope.

 Die erste HMS Antelope wurde 1546 als Galeere in Dienst gestellt, 1581 in ein Segelschiff umgebaut, nahm 1588 am Kampf gegen die Spanische Armada teil und wurde 1618 grundlegend erneuert. Sie galt danach als Schiff dritter Klasse mit 34 Kanonen und wurde während des Englischen Bürgerkriegs 1649 bei Hellevoetsluis (Holland) von Seeleuten der Parlamentspartei in Brand gesteckt und versenkt.
 Die zweite HMS Antelope war ein Linienschiff mit 54 Kanonen, das 1651 gebaut wurde und 1652 durch Schiffbruch bei Jütland verloren ging.
 Die dritte HMS Antelope war ein Linienschiff vierter Klasse mit 48 Kanonen, das 1653 vom Stapel lief. Sie erlebte zahlreiche Einsätze in den Kriegen mit Holland und Frankreich. Ihr endgültiger Verbleib ist nicht feststellbar, sie wird in den 1690er Jahren letztmals erwähnt.
 Die vierte HMS Antelope, ein Linienschiff fünfter Klasse mit 54 Kanonen, lief 1703 vom Stapel.
 Die fünfte HMS Antelope war ebenfalls ein Linienschiff fünfter Klasse mit 54 Kanonen, das 1741 vom Stapel lief und 1783 zum Abwracken verkauft wurde.
 Die sechste HMS Antelope war ein Postschiff mit 6 Kanonen. Sie wurde 1793 durch ein erfolgreiches Gefecht mit dem überlegenen französischen Freibeuter Atlante bekannt, musste aber 1794 vor einem französischen Flottenverband die Flagge streichen.
 Die siebte HMS Antelope, eine Sloop oder Brigg mit 14 Kanonen, wurde 1783 von der Royal Navy angekauft.
 Die achte HMS Antelope war ein Linienschiff fünfter Klasse mit 50 Kanonen, das 1802 vom Stapel lief und bis etwa 1840 in Dienst stand.
 Die neunte HMS Antelope war ein Schiff mit Schaufelradantrieb und Eisenrumpf, das im Mittelmeer stationiert war und 1880 auf Malta – nach einer Phase der Außerdienststellung – wieder in Dienst gestellt wurde.
 Die zehnte HMS Antelope war ein mit Torpedos ausgerüstetes Kanonenboot. Sie lief 1892 oder 1893 vom Stapel und wurde vor 1906 ausgemustert.
 Die elfte HMS Antelope (H36) war ein Zerstörer der A-Klasse. Sie lief 1929 vom Stapel und wurde 1946 abgewrackt. Im Zweiten Weltkrieg versenkte sie u. a. die beiden deutschen U-Boote U 41 und U 31 und war an der Jagd auf die Bismarck beteiligt.
 Die zwölfte HMS Antelope (F170) war eine Fregatte der Amazon-Klasse (Typ 21). Sie lief 1972 vom Stapel und sank 1982 während des Falklandkriegs.

Schiffsname der Royal Navy